Die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 5. bis zum 11. August 2013 in Guangzhou in Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili
  Yoo Yeon-seong / Chang Ye-na
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Anders Kristiansen / Julie Houmann
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan
  Qiu Zihan / Bao Yixin
  Chris Adcock / Gabrielle White

Ergebnisse

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Weltmeisterschaft 2013
Weltmeisterschaft 2013/Mixed